Sezon 2017/2018 Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie na torach naturalnych – 4. sezon w historii Pucharu Świata Juniorów w saneczkarstwie na torach naturalnych rozpoczął się 30 grudnia 2017 roku w austriackiej miejscowości Obdach-Winterleiten. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 28 stycznia 2018 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegrano cztery konkursy w czterech miejscowościach.

Podczas sezonu 2017/2018 odbyła się jedna ważna impreza w randze juniorów. To Mistrzostwa Świata Juniorów, które zostały rozegrane na torze, we włoskim Laas.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła Włoszka Nadine Staffler, u mężczyzn wygrał Austriak Fabian Achenrainer, a najlepsi w dwójkach okazali się Austriacy Fabian Achenrainer i Miguel Brugger.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Mężczyźni

Dwójki mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2017/18) - dwójki mężczyzn

2017 w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie
Zawody saneczkarskie